Атина се може односити на:

 Атина, главни град Грчке
 Античка Атина, град Атина у античкој Грчкој
 Атина (Фрозиноне), насеље у округу Фрозиноне, Италија
 Атина (богиња), старогрчка богиња